Zestaponi o Zestafoni (georgiano: ზესტაფონი [zɛstʼapʰɔni]) es una villa georgiana, capital del municipio homónimo en la región de Imericia.

En 2014 la localidad tenía una población de 20 814 habitantes.

La localidad tiene su origen en la antigua fortaleza de Shorapani, fundada en el siglo III a. C. por Parnavaz I de Iberia, que se ubica a 2 km de la actual localidad. Se conoce la existencia de la actual Zestaponi en documentos desde mediados del siglo XVI. En 1820 se convirtió en la sede de un puesto militar cosaco y cambió su nombre a "Qvirila", en referencia al río que pasa por la localidad. En 1920 su topónimo pasó a ser "Jugeli" en referencia a un famoso revolucionario. Actualmente, las villas de Shorapani y Zestaponi forman una de las áreas industriales más importantes del país, dedicada principalmente a la metalurgia.

Se ubica a orillas del río Qvirila, unos 30 km al sureste de la capital regional Kutaisi sobre la carretera E60 que lleva a Tiflis.

Deportes 
 Football Club Zestafoni
 Margveti Zestaponi

Referencias 

Localidades de la región de Imericia